Евге́ний Рудако́в: Рудаков, Евгений Васильевич (1946—2011) — советский футболист, вратарь.
 Рудаков, Евгений Михайлович (1907—1940) — советский танкист, Герой Советского Союза.